Александр Мальчевский:
 Мальчевский, Александр Анджеевич (род. 1983) — президент консорциума ФИНХОЛКОМ-ГРУПП, президент «Мособлбанка» и ОАО «Республиканская финансовая корпорация» в 2012—2014 годах, сын Анджея Мальчевского.
 Мальчевский, Александр Иванович (1905—1988) — советский военный деятель, генерал-лейтенант.